East Salem ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Salem (Pennsylvania), im Juniata County
 East Salem (West Virginia), im Harrison County